Das Juniorinneneinzel der Wimbledon Championships 1990 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin war Andrea Strnadová, die ihren Triumph aus dem Vorjahr wiederholen konnte.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
1990